Esistono più comuni francesi con questo nome

La Haye (Senna Marittima)
La Haye (Vosgi)